Latakia (stad)
 Latakia (district)
 Latakia (gouvernement)